Anethum arvense är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Anethum arvense ingår i släktet dillsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dillsläktet
arvense